Sezon 2002/2003 był 11. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytuł obroniła drużyna Wardar Skopje.

Tabela końcowa

Król strzelców 
22 gole – Ljubiša Savić (Bregałnica Dełczewo)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Bibliografia 
 FFM – Macedoński Związek Piłki Nożnej 

2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w Macedonii
2003 w Macedonii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej